Тубуа́и () — группа островов, расположенных к югу от островов Общества. Второе название — Острова Острал. Отдельно выделяется небольшая группа островов Басс. Политически является юго-западным тихоокеанским заморским подразделением, которое называется Острова Острал Франции в составе Французской Полинезии. Административный центр — город Папеэте (на Таити), но на архипелаге главный город — Матаура.

Площадь — 148 км².

География 

Группа состоит из 7 островов, 5 — собственно Тубуаи (вулканические Тубуаи, Руруту, Риматара, Раиваваэ (435 м над уровнем океана) и один низкий атолл Мария) и 2 — острова Басс (Рапа-Ити и Маротири).

Климат тропический, влажный, пассатный, на юге (остров Рапа) субтропический. Температура днём в течение года колеблется от 24 °С до 31 °C. Осадков — около 2000 мм в год.

История 
Острова были открыты Джеймсом Куком в 1777 году.

Административное деление 
В административном отношении подразделение Тубуаи делится на 5 коммун.

Население 
Население — 6310 человек (2007). 5 из 7 островов имеют постоянное население.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия, т.4. — М., 1964
 Большая советская энциклопедия, т.26. — М., 1977

Ссылки 
 Информация про острова 

 
Острова Тихого океана
Островные группы Австралии и Океании